Welge ist der Familienname folgender Personen:

 Andree Welge (* 1972), deutscher Dartspieler
 Friedhelm Welge (* 1952), deutscher Bildhauer, Zeichner und Poet
 Karin Welge (* 1962), deutsche Politikerin (SPD) und designierte Oberbürgermeisterin von Gelsenkirchen
 Karl Welge (*  3. Dezember 1855; † unbekannt), deutscher Mundartdichter und Dramatiker
 Martin K. Welge (* 1943), deutscher Ökonom, langjähriger Professor an der TU Dortmund